Ведерника (, на местном наречии также Веденика) — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Рааква. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на расстоянии 33 километров к востоку от уездного центра — города Выру и в 12 километрах к югу от волостного центра — посёлка Вярска. Высота над уровнем моря — 66 метров. Через деревню протекает ручей Матсури.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 5 человек, из них 3 (60,0 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Ведерника:

История 
Первое упоминание о деревне содержится в списке деревень Печорского монастыря от 1652 года (Тонищево). В письменных источниках 1781 года упоминаются Танищина, ведерникова, 1788 года — танищина, 1866–1867 годов — Танищева, 1882 года —Танищево, 1903 года — Wedernika, 1904 года — Vedenika, Vedernika, Тани́щево, 1923 года — Taniševo.

В XIX веке деревня входила в состав общины Сяпина и относилась к Печорскому приходу.

В 1977–1997 годах Ведерника была поделена между деревнями Матсури и Ваартси.

Происхождение топонимов 
Русское название деревни Танище может посредством добавочного имени Танищев происходить от слова тоня («рыбалка», «рыбачий шалаш») или тонь («тонкий», «тоненький»).

По мнению эстонского языковеда  топоним Ведерника может происходить от фамилии Ведерников или от названия выполняемого ремесла — ведерник (ремесленник, делающий и продающий вёдра). В старо-русских письменных источниках упоминается личное имя Ведерникъ (XV и XVII века), а также фамилия Ведерниковъ (XVII век). Одноимённая деревня сету находится на территории России и относится к нулку . Когда-то это была большая деревня, а к лету 2009 года там остался жилым только один двор.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету